(1388–1422) – królowa Cypru, księżniczka krwi, hrabianka Marchii Akwitańskiej
  (1546–1582) – księżna Oranii, księżniczka krwi, księżniczka Montpensier
 Karolina de Bourbon-Soissons (ok. 1585–1626) – ksieni cystersek w Fontevrault i Maubuisson
 Karolina Burbon-Parmeńska (1770–1804) – księżna koronna Saksonii, księżniczka Parmy
 Karolina Burbon-Sycylijska (1798–1870) – księżna Berry, księżniczka Obojga Sycylii

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające